In het seizoen 2022/2023 komt Telstar uit in de Nederlandse Keuken Kampioen Divisie. In dit seizoen zal Telstar ook weer uitkomen in de KNVB Beker.

Selectie 2022/2023

Spelers 

Laatst bijgewerkt op 17 maart 2023

Transfers

Zomer

Aangetrokken 2022/23

Vertrokken 2022/23

Winter

Aangetrokken 2022/23

Vertrokken 2022/23

Wedstrijden

Oefenwedstrijden

Keuken Kampioen Divisie

KNVB Beker

Statistieken

Tussenstand in Nederlandse Keuken Kampioen Divisie

Punten, stand en doelpunten per speelronde

Topscorers 

Gedurende het seizoen verkocht of verhuurd

Assists 

Gedurende het seizoen verkocht of verhuurd

Telstar naar seizoen
Nederlandse voetbalclub 2022/23